Села:
 Майорщина — Вінницька область, Чернівецький район, Бабчинецька сільська рада
 Майорщина — Полтавська область, Гребінківський район, Майорщинська сільська рада
 Майорщина — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район), Лутовинівська сільська рада